Gypsy Love – operetta di Franz Lehár
Gypsy Love – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Pathé Frères
Gypsy Love – cortometraggio del 1914 diretto da Henry Otto
Gypsy Love – film del 1914